Die Abkürzung SIMPLE steht für:
 das „SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions“-Protokoll
 den NATO-Datenaustauschstandard Standard Interface For Multiple Platform Link Evaluation
 Semi-implicit Method for Pressure Linked Equations, SIMPLE (Mathematik)

 Siehe auch: 
 Simpel (Begriffsklärungsseite)
 Simple English, vereinfachte Form der englischen Sprache, siehe Basic English
 Simple-English-Wikipedia, Sprachversion von Wikipedia in vereinfachtem Englisch

SIMPLE